Hakka kan avse:

 Hakka – en folkgrupp i Kina
 Hakka (språk) – en dialekt i kinesiska
 Hakka (djur) – ett släkte av spindlar

Se även
 Haka (olika betydelser)